Tułowice (gemeente)
 Tułowice (Opole)
 Tułowice (Mazovië)